Příjmení Lanier nese více různých osobností:

 Allen Lanier (1946–2013) – americký rockový kytarista a klávesista
 Bob Lanier (* 1948) – americký basketbalista
 Jaron Lanier (* 1960) – americký spisovatel, počítačový odborník a hudebník